Grzegorz Warchoł – polski muzyk, gitarzysta basowy i kontrabasista
 Grzegorz Warchoł – polski aktor i reżyser